A Fiat 500 (Cinquecento) az olasz Fiat gyár négy, 1936-tól napjainkig gyártott modelljeinek elnevezése. A modellek a következők:

 Fiat 500 Topolino (1936–1955)
 Fiat Nuova 500 (1957–1975)
 Fiat Cinquecento (1991–1998)
 Fiat 500 (2007–)